еПри Рима 2019 года (официально 2019 GEOX Rome E-Prix) — автогонка чемпионата «Формулы E», которая прошла на трассе Circuto Cittadino dell’EUR в квартале всемирной выставки в Риме, столице Италии. Это был седьмой этап сезона 2018-19, а также вторая гонка в истории еПри Рима. Победителем гонки стал пилот команды Jaguar Racing Митч Эванс. После гонки пилот команды Mahindra Racing Жером Д’Амброзио вновь стал лидером чемпионата, опережая своего ближайшего преследователя Антониу Феликса да Кошту на одно очко, а команда DS Techeetah вышла на первое место в командном противостоянии.

События перед еПри 
До начала этапа стало известно, что пилот команды Geox Dragon Фелипе Наср пропустит данный этап, чтобы принять участие в чемпионате IMSA, и его заменит Максимилиан Гюнтер, а чемпион сезона 2014/2015 Нельсон Пике покинул команду Jaguar Racing и его место займет Алекс Линн.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода: Облачно. Небольшой дождь. Воздух +16 °C. Трасса +20…19 °C

Суперпоул

Примечания 
 Паскаль Верляйн получил штраф в 5 позиций за превышение скорости под красными флагами во втором свободном заезде
 Время Алекса Линна было аннулировано по причине превышения мощности мотора, но гонщик был допущен к старту
 Александр Симс не смог показать время в квалификации из-за технических проблем, и был допущен к старту с последнего места с обязательным штрафом в виде 10-секундного Stop&Go после замены мотора, коробки передач и инвертора.

Гонка

Примечания 
 Три очка за поул-позицию
 Одно очко за быстрый круг в первой десятке
 Антониу Феликс да Кошта получил штраф в 5 секунд за недостаточный заряд батареи на старте
 Жан-Эрик Вернь получил штраф в 37 секунд за обгон под желтыми флагами
 Максимилиан Гюнтер получил штраф в 5 секунд за превышение скорости под желтыми флагами и штраф в 37 секунд за неиспользование режима повышенной мощности

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 

Спорт в Италии в 2019 году
ЕПри Рима